La Compañía Española de Petróleos, S. A. U., conocida por el acrónimo Cepsa, es una empresa española con sede social en Madrid. Propiedad de Mubadala Investment Company y The Carlyle Group. El presidente de Cepsa es Suhail Al Mazroui. Se fundó en 1929 y fue la primera compañía petrolera privada española.

En 2021 estuvo entre las 10 empresas que emitieron más toneladas equivalentes de CO2 en España con 4,9 Mt.

La empresa 
Cepsa es una empresa energética integrada que está presente en todas las fases de la cadena de valor del petróleo: Exploración y Producción de petróleo y gas, Refino, Transporte y Comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes, cogeneración y comercialización de energía eléctrica y Petroquímica, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de productos de alto valor añadido.

Fundada en 1929, Cepsa es el tercer grupo industrial español por volumen de facturación. Cuenta con casi 10000 profesionales en Europa, Asia, África y América.

Cepsa es una de las 35 mayores empresas del mundo en su sector y se encuentra entre las diez primeras de Europa por volumen de facturación. En Andalucía, es la número uno por volumen de facturación. Es junto a la empresa Royal Dutch Shell, la única de las grandes multinacionales europeas del petróleo que no ha contado para su formación con la participación del sector público.

Las actividades de Cepsa se desarrollan en torno a las actividades de: exploración y producción, refino, química, comercialización y distribución, gas, electricidad y trading. La Compañía posee tres refinerías en España: "Tenerife" (1930), Gibraltar-San Roque (1967) y "La Rábida" (1967); y dos plantas petroquímicas, integradas dos de ellas en la refinería “Gibraltar-San Roque” y otra en la refinería “La Rábida”. Su capacidad productiva le permite procesar  toneladas de crudo al año, lo que representa más del 35 % de la capacidad productiva española y un 2,7 % de la capacidad total de los países de la Unión Europea. Además, cuenta con una red de más de 1700 estaciones de servicio en España, Portugal, Andorra y Gibraltar.

Como apoyo a las tres refinerías y al resto de la compañía, Cepsa cuenta con un Centro de Investigación situado en Alcalá de Henares (Madrid) España. En él se realizan multitud de innovaciones y tecnologías propias de aplicación en las distintas áreas de negocio de la Compañía. Su inauguración tuvo lugar en 1975 en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid) España, lugar del que fue trasladado, en 2008, a su sitio actual. El Centro cuenta con una superficie útil de más de , de los que 6600 corresponden a 9 salas de laboratorio y 4 salas con 20 plantas piloto.

Historia

Orígenes y formación 
Cepsa se fundó en 1929, como sociedad anónima, convirtiéndose en la primera compañía petrolera privada española. El objetivo inicial de la compañía era la perforación de un sondeo petrolífero exploratorio en Venezuela. Un año más tarde, en 1930, crean la primera refinería, en Tenerife. El emplazamiento elegido fue las Islas Canarias debido a la Ley del Monopolio de Petróleos de 1927, que prohibía instalar industrias petrolíferas de titularidad privada dentro del territorio español peninsular —que estaba bajo jurisdicción de la empresa CAMPSA—. Entre las siete islas, se eligió Tenerife por su situación geográfica y la existencia del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en el que convergen numerosas líneas internacionales de navegación.

En 1949 se constituyó la empresa Refinería de Petróleos de Escombreras (REPESA), de carácter mixto público-privado, en la que CEPSA tuvo inicialmente una participación del 24%. En la década de 1950 Cepsa se convierte en el primer fabricante español de lubricantes. Además, en 1954 consiguen la primera unidad de platforming en España. Esta actividad consiste en un proceso orientado a mejorar la calidad de la gasolina. También se convertirán en el primer productor español de productos petroquímicos aromáticos.

En 1964 se funda la empresa CEPSA Compañía Portuguesa de Petróleos Ltda. iniciando la construcción de una factoría de asfaltos, la primera instalación de Cepsa fuera de España. En 1967 se crea la refinería de Gibraltar, que toma su nombre del territorio de Campo de Gibraltar (Cádiz), lugar donde se asienta (en concreto, en el término municipal de San Roque (Cádiz). Hasta ese momento la refinería de Santa Cruz de Tenerife era la responsable de abastecer de derivados del petróleo tanto las necesidades de CEPSA en las Islas Canarias como las necesidades en la España peninsular. Con la creación de esta nueva refinería se consigue crear uno de los mayores centros petroquímicos de Europa y abastecer mejor al mercado peninsular.

Etapa de expansión 
En 1988 cambia el rumbo de la compañía. En este año Cepsa acuerda la entrada en su accionariado de IPIC (International Petroleum Investment Company), actual dueño de la petrolera. La compañía originaria de Abu Dabi, tomó el 10% de su capital con el objetivo de afianzar los suministros de crudo y abrir mercados y colaboraciones en el Golfo Pérsico. 

En 1990, ELF Aquitaine, una compañía de petróleo francesa, compraría una participación en Cepsa del 20,5%. Un año después se produce la adquisición de la empresa de lubricantes Ertoil, lo que conlleva la adquisición de una tercera refinería, de menor tamaño que las dos anteriores, en la población andaluza de Palos de la Frontera (Huelva), cerca de La Rábida, en Huelva. Hasta entonces Ertoil había constituido una filial petrolífera del holding Ercros, heredero a su vez del grupo Unión Explosivos Río Tinto (ERT). Durante aquellos años Cepsa también adquirió otra filial de Ercros, la empresa Ertisa, con gran presencia en el Polo Químico de Huelva. En 1995 se incrementa su proceso de internacionalización construyendo la que será la primera planta industrial química de CEPSA en Canadá. Este proceso se verá ampliado entre 2000 y 2005, con la construcción de una segunda planta petroquímica, también en Canadá, y la adquisición del 72% de DETEN Química, en Brasil.

Ya a finales de la década de los años 1990 y a principios del siglo XXI, Cepsa ha centrado sus esfuerzos en la exploración y producción y en el mercado del gas. Tiene fuertes inversiones en pozos de petróleo y gas de Argelia, el primer hallazgo importante de la Compañía. Además es el segundo accionista del proyecto Medgaz, con un 42% de las acciones, para la construcción de un gaseoducto desde Argelia hasta España. Durante estos años, CEPSA está presente también en Colombia, Perú y Brasil.

El 16 de febrero de 2011 International Petroleum Investment Company (IPIC) compró el 48,8% del capital hasta entonces en posesión de Total S. A. por 3724 millones de euros. El fondo árabe, que ya poseía un 47% de Cepsa, lanzó una OPA por el 100 % de la compañía. Esto hizo que la compañía dejara de cotizar en bolsa el 8 de agosto de 2011. En el año 2015, Cepsa inaugura una planta química en Shanghái, uno de los mercados de mayor potencial de crecimiento del mundo. Esta nueva planta tendrá una capacidad de 250.000 Tm de fenol y 150.000 Tm de acetona. Se espera que empiece a producir en 2014 cubriendo el desfase existente entre la demanda y la oferta de estas dos sustancias en China, lo que obliga a importar significativos volúmenes de estas materias primas. Estas instalaciones permitirán que Cepsa se convierta en el segundo productor mundial de fenol y acetona. En 2017 IPIC y Mubadala se fusionan para formar una nueva compañía: Mubadala Investment Company, nuevo accionista único de la empresa. Cepsa inaugura una planta de alcoholes vegetales en Indonesia junto a su socio Sinar Mas, logrando expandir así su negocio de surfactantes.

En 2019, el fondo de inversión Carlyle de Carlyle Group, adquirió el 37% de la compañía, convirtiéndose así el segundo accionista, tras Mubadala investment Company. Así mismo, se nombró a un nuevo Consejero Delegado, Philippe Boisseau, en sustitución de Pedro Miró, que se jubiló. La entrada de Carlyle en la compañía también supuso un cambio en la composición de su Consejo de Administración, incorporando a tres consejeros del nuevo accionista, frente a los cinco que mantuvo Mubadala Investment Company y manteniendo un consejero independiente y al recién nombrado Consejero Delegado.Como complemento asesor para el Consejo se creó un departamento técnico a las órdenes del ingeniero de minas madrileño Juan Miguel Moraleja, para la supervisión de operaciones en Sudamérica. Ese mismo año constituye una sociedad, denominada Mitra Medulas SL con el objetivo de aglutinar los  desarrollos de infraestructura de generación eléctrica a través de plantas eólicas y solares.

Accionistas

Administración

Consejo de Administración

Véase también 
 Industria petrolera en España

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 
Empresas fundadas en 1929
Empresas de origen español en manos extranjeras
España en 1929
Empresas multinacionales con sede en España
Empresas con sede en Madrid
Acrónimos